Ledició XX del Campionat d'Europa de bàsquet masculí se celebrà a Bèlgica del 15 al 24 de setembre del 1977, amb la participació de 12 seleccions nacionals.

Grups 
Els dotze equips participants foren dividits en dos grups de la següent manera:

Primera fase

Grup A

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 15.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 101-61
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 15.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 88-86
|- style=font-size:95% 
|align=center| 15.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 70-59
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 16.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 96-117
|- style=font-size:95% 
|align=center| 16.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 86-81
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 16.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 78-73
|- style=font-size:95% 
|align=center| 17.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 76-87
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 17.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 85-70
|- style=font-size:95% 
|align=center| 17.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 69-103
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 19.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 85-92
|- style=font-size:95% 
|align=center| 19.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 96-82
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 19.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 95-87
|- style=font-size:95% 
|align=center| 20.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 87-103
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 20.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 100-81
|- style=font-size:95% 
|align=center| 20.09.77
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 115-74
|}

Tots els partits es disputaren a Lieja

Grup B

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 15.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 73-90
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 15.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 107-98
|- style=font-size:95% 
|align=center| 15.09.77
|align=center|  Espanya ||<center>-||<center> 
|align=center| 76-79
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 16.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 80-88
|- style=font-size:95% 
|align=center| 16.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center>  Espanya
|align=center| 114-95
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 16.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 61-67
|- style=font-size:95% 
|align=center| 17.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 67-87
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 17.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center>  Espanya
|align=center| 73-70
|- style=font-size:95% 
|align=center| 17.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 83-111
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 19.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 100-85
|- style=font-size:95% 
|align=center| 19.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 111-75
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 19.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center>  Espanya
|align=center| 93-94
|- style=font-size:95% 
|align=center| 20.09.77
|align=center|  Espanya ||<center>-||<center> 
|align=center| 85-78
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 20.09.77
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 103-111
|- style=font-size:95% 
|align=center| 20.09.77
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 107-86
|}

Tots els partits es disputaren a Oostende

Fase final

Eliminatòries del 1r al 4t lloc

Eliminatòries del 5è al 8è lloc 
{{Semifinals amb tercer

|22 de setembre |  |108'|  |85
|22 de setembre | |74|  |81|24 de setembre | |78|  |88|23 de setembre | |104|  | 89
}}

 Eliminatòries del 9è al 12è lloc 

 Medaller 

 Classificació final 

 Trofeus individuals 
 Millor jugador (MVP) 
<center>
{| class=wikitable width="200"
|MVP
|- style=font-size:125%
|- bgcolor=gold
| Drazen Dalipagic
|}

 Màxims anotadors del campionat 
<center>

 Plantilla dels 4 primers classificats Medalla d'or: Krešimir Ćosić, Drazen Dalipagic, Mirza Delibašić, Dragan Kićanović, Zoran Slavnic, Zarko Varajic, Zeljko Jerkov, Vinko Jelovac, Ratko Radovanovic, Duje Krstulovic, Ante Djogic, Josko Papic (Entrenador: Aleksandar Nikolić)Medalla d'argent: Sergei Belov, Anatoly Myshkin, Vladimir Tkachenko, Aleksander Belostenny, Stanislav Eremin, Mikhail Korkia, Valeri Miloserdov, Vladimir Zhigili, Aleksander Salnikov, Viktor Petrakov, Vladimir Arzamaskov, Aleksandr Charčenkov (Entrenador: Alexander Gomelsky)Medalla de bronze: Kamil Brabenec, Stanislav Kropilak, Zdenek Kos, Jiri Pospisil, Vojtech Petr, Jiri Konopasek, Vlastimil Klimes, Zdenek Dousa, Gustav Hraska, Josef Necas, Vladimir Ptacek, Pavol Bojanovsky (Entrenador: Pavel Petera)Quart lloc''': Dino Meneghin, Pierluigi Marzorati, Marco Bonamico, Renzo Bariviera, Carlo Caglieris, Lorenzo Carraro, Fabrizio Della Fiori, Gianni Bertolotti, Giulio Iellini, Renzo Vecchiato, Vittorio Ferracini, Luigi Serafini (Entrenador: Giancarlo Primo)

Referències 

1977
Competicions esportives del 1977
Competicions esportives a Bèlgica